G4 kan syfta på:

 G4-länderna – en benämning på Japan, Indien, Tyskland och Brasilien
 G4 – ett smeknamn på en processor, se PowerPC 7400
 G4 –  ett ackord tillfört en eller flera toner som inte ingår i grundackordet, se färgade ackord